Williams Ranch Airport ist der Name folgender Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Williams Ranch Airport (Arkansas)
 Williams Ranch Airport (Montrose County, Colorado)
 Williams Ranch Airport (Weld County, Colorado)